Плевен может означать:

 Плевен — город в северной части Болгарии.
 Плевен — община в Болгарии.
 Плевен () — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор, округ Генган.
 Плевен () — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор, округ Динан.
 Плевен, Рене (1901—1993) — французский политик и государственный деятель, дважды возглавлял кабинет министров Франции.

См. также 

 Плёвен — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.